De Ochtenden (radioprogramma)
 De Ochtenden (televisieprogramma)